Osoby o tym nazwisku:
 Alfred Binet – francuski psycholog
 Ana Binet – dominikańska siatkarka
 Charles Binet-Sanglé – francuski lekarz wojskowy i psycholog
 Charles-Henri-Joseph Binet – francuski duchowny katolicki, kardynał
 Jacques Philippe Marie Binet – francuski matematyk, fizyk i astronom